Sewcz ist der Familienname folgender Personen: 

 Anne Sewcz (* 1958), deutsche Bildhauerin 
 Hans Martin Sewcz (* 1955), deutscher Fotograf und Konzeptkünstler